Camoensia kan syfta på:

 Camoensia (djur) – ett släkte insekter
 Camoensia (växter) – ett släkte av växter